Adriatico bezeichnet:

 den italienischen Namen des Adriatischen Meeres, Mare Adriatico
 einen Stadtteil der italienischen Stadt Pescara, siehe Castellammare Adriatico
 eine Gemeinde in Italien, siehe Misano Adriatico
 ein Sportstation in der italienischen Stadt Pescara, siehe Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia
 ein Motorsport-Rennen in Italien, siehe Gran Premio dell’Adriatico
 ein Radrennen in Italien, siehe Tirreno–Adriatico